USS New Orlean — кораблі ВМС США

 USS New Orleans (1815) — лінійний корабель, закладений у 1814 році. Не добудований, зданий на злам у 1883 році.
 USS New Orleans (CL-22) — бронепалубний крейсер однойменного типу. Збудований у 1898 році. На службі до 1922 року, після чого виведений в резерв. Зданий на злам у 1930 році.
 USS New Orleans (CA-32) — важкий крейсер однойменного типу. Збудований у 1934 році. Брав участь у Другій світовій війні. Виведений в резерв у 1947 році, зданий на злам у 1959 році.
 USS New Orleans (LPH-11) — універсальний десантний корабель типу «Іводжима». Збудований у 1968 році. На службі до 1997 року. Потоплений як мішень у 2010 році.
 USS New Orleans (LPD-18) — десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо». Збудований у 2007 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни